William Evans puede referirse a:

 William Evans, baloncesticta estadounidense; o
 William Davies Evans, ajedrecista británico.